Colonia San Mateo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia San Mateo, Guerrero, ort, Malinaltepec, 
 Colonia San Mateo, Oaxaca, ort, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar